Okręty US Navy o nazwie USS  "Cuttlefish":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym typu B. Przemianowany na B-2.
 Drugi  był okrętem podwodnym typu Cachalot. W służbie w czasie II wojny światowej.

Cuttlefish